Il ribaltone – programma televisivo italiano in onda sulla Rete 1 nel 1978
 Il ribaltone – album di Loretta e Daniela Goggi, pubblicato nel 1978